GRX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Granada (Spagna)
 GRX – codice vettore ICAO della compagnia aerea bielorussa Grodnoavia, Aeroporto di Grodno (Bielorussia)